Picoas est un quartier de Lisbonne ;
 Picoas est une station du métro de Lisbonne.